Tierra de nadie (en espagnol : ) peut désigner :

 Tierra de nadie, cinquième album du groupe de heavy metal espagnol Barón Rojo, sorti en 1987
 Tierra de nadie, album de Hevia, sorti en 1998.
 Tierra de nadie, album de la chanteuse mexicaine Ana Gabriel. 
 Tierra de nadie, zone de verdure située au Venezuela, classée au patrimoine de l'UNESCO